Erste-Hilfe-Koffer steht für:

Verbandkasten
Notfallkoffer